Ерстед (, , , Oe) — одиниця напруженості магнітного поля в СГС системі одиниць.

Персоналії 
 Андерс Сандо Ерстед (; 1816–1872) — данський ботанік, міколог та зоолог.
 Андерс Сандьое Ерстед(; 1778–1860) — данський політичний діяч, юрист, прем'єр-міністр країни у 1853–1854 роках.
 Ганс Крістіан Ерстед(; 1777–1851) — данський вчений-фізик, дослідник електромагнетизму і хімік.

Данські прізвища